Лига 1 Футбольной лиги 2010/11 — 19-й сезон Второго дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования является компания Npower, которая пришла на замену The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Вторым дивизионом является Первая Футбольная лига. По результатам сезона в Чемпионат Футбольной лиги выйдут две команды и еще победитель Плей-офф Первой Футбольной лиги. Четыре команды занявшие самые низшие места покинут Первую Футбольную лигу и перейдут во Вторую Футбольную лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Первой лиги 
Клубы, вышедшие в Чемпионат Футбольной лиги
 Норвич Сити
 Лидс Юнайтед
 Миллуолл

Клубы, выбывшие во Вторую лигу
 Джиллингем
 Уиком Уондерерс
 Саутенд Юнайтед
 Стокпорт Каунти

В Первую лигу 
Клубы, выбывшие из Чемпионата Футбольной лиги
 Шеффилд Уэнсдей
 Плимут Аргайл
 Петерборо Юнайтед

Клубы, вышедшие из Второй лиги
 Ноттс Каунти
 Борнмут
 Рочдейл
 Дагенем энд Редбридж

Клубы-участники

Стадионы

География соревнований 
В первой футбольной лиге Англии в сезоне 2010/11 представлены клубы из всех девяти регионов Англии:

Турнирная таблица 

1«Плимут Аргайл» оштрафован на 10 очков.

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Турнирная таблица Первой Футбольной лиги

2010
Первая лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011